Branson är ett efternamn.

Personer med efternamnet Branson 
 Brad Branson (född 1958), amerikansk tidigare basketbollspelare
 Catherine Branson, australisk människorättskämpe
 Clive Branson (1907–1944), engelsk konstnär och poet
 David Branson (1963–2001), australisk teaterregissör
 Don Branson (1920–1966), amerikansk racerförare
 George Branson (1918–1999), australisk politiker
 Herman Branson  (1914–1995), afroamerikansk läkare
 Jeff Branson (född 1977), amerikansk skådespelare
 Jeff Branson (född 1967), amerikansk tidigare basebollspelare
 Jesse Branson (född 1942), amerikansk tidigare basketbollspelare
 Mike Branson, amerikansk porrskådespelare
 Noreen Branson (1910–2003), brittisk kommunist
 Richard Branson (född 1950), brittisk entreprenör
 William Henry Branson (1887–1961), amerikansk sjundedagsadventist